Hermanni steht für:

 Hermanni (Helsinki), ein Stadtteil von Helsinki

Hermanni ist der Familienname folgender Personen:
 Alfred-Joachim Hermanni (* 1958), deutscher Film- und Fernsehproduzent
 Friedrich Hermanni (* 1958), deutscher Theologe